Geografia:
 Localitat de la província de Badajoz (Espanya), al municipi de Villanueva de la Serena; vegeu Valdivia (Badajoz).
 Ciutat de la província de Valdivia (Xile); vegeu Valdivia (Xile).
 Municipi del departament d'Antioquia (Colòmbia); vegeu Valdivia (Colòmbia).
 Província de Xile; vegeu província de Valdivia.
 Riu de Xile; vegeu Valdivia (riu).
 Història precolombina:
 Cultura precolombina de l'actual Equador; vegeu cultura Valdivia.
 Onomàstica:
Pedro de Valdivia (1497-1553), explorador i conquistador espanyol.